Klubowe Mistrzostwa Oceanii w piłce nożnej 2005 odbyły się na Tahiti w mieście Papeete.

Runda Kwalifikacyjna

Wyniki 

Manumea została wycofana przez OFC, drużyna Auckland City awansowała do turnieju głównego.

AS Magenta zwyciężyła w dwumeczu 8:1 i awansowała do turnieju głównego.

Sobou FM zwyciężyło w dwumeczu 7:0 i awansowało do turnieju głównego.

Tafea FC zwyciężyła 7:1 w dwumeczu i awansowała do turnieju głównego.

Makuru FC wygrało w dwumeczu 8:2 i awansowało do turnieju głównego.

* Sydney FC, AS Pirae i AS Manu Ura rozpoczęły grę od fazy grupowej.

Runda Finałowa

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Liga Mistrzów OFC
2005 w piłce nożnej
2005 w Oceanii